Kazimierz Zbigniew Sowa (ur. 1942) – polski socjolog, profesor
 Kazimierz Sowa (ur. 1965) – polski duchowny rzymskokatolicki, dziennikarz, publicysta